Der Dreiband Grand Prix 1994/4 war das 56. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 20. bis zum 23. April 1994 im niederländischen Gubbenvorst statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „SIMONIS GIANT CHALLENGE 1994“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Grubbenvorst sein 18. Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den Italiener Marco Zanetti mit 3:1 Sätzen. Das Spiel um Platz drei ging an den Niederländer Dick Jaspers durch einen 2:0-Sieg gegen den Franzosen Richard Bitalis.

Turniermodus 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich acht Spieler für das Hauptturnier. Die zwei Qualifikationsrunden und das Hauptturnier wurden auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Zweite Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994/4
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Horst aan de Maas